Сезон ФК «Леванте» 2013—2014 105-й за ліком сезон футбольного клубу Леванте і його 9-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на червень 2014 року.

Склад і статистика 

	

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Копа-дель-Рей

Примітки 

Сезони ФК «Леванте»
Levante UD